Ла Нуева Соледад има више значења:

 Ла Нуева Соледад (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Нуева Соледад (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Соледад (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику